Strzelectwo na XXXII Letnich Igrzyskach Olimpijskich w Tokio rozgrywane było w dniach 24 lipca–2 sierpnia 2021. Zawody były rozgrywane na strzelnicy Asaka Shooting Range.

Kwalifikacje 
 Zasady kwalifikacji

System kwalifikacji jest podobny do tego, stosowanego podczas poprzednich igrzysk. Światowa federacja przyznała kwoty startowe dla każdej konkurencji. Zakwalifikować się można poprzez mistrzostwa świata, mistrzostwa kontynentów, Igrzyska Europejskie, Igrzyska Panamerykańskie oraz jedne z ośmiu zawodów Pucharu Świata. Japonia jako gospodarz weźmie udział w dwunastu konkurencjach.

 Legenda

KM3 – Karabin małokalibrowy trzy postawy 50 m
KP – Karabin pneumatyczny 10 m
PSz – Pistolet szybkostrzelny 25 m
PP – Pistolet pneumatyczny 10 m
TR – Trap
SK – Skeet
PSp – Pistolet sportowy 25 m

Medaliści

Mężczyźni

Kobiety

Mikst

Tabela medalowa

Przypisy